Синти (синта, синто) — одна из западных ветвей цыган. Франкоязычные синти называются мануш (буквальный перевод с цыганского — «человек»). Традиционная территория проживания синти / мануш — Германия, Франция, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, север Италии, Швеция.

Родственны группе рома, некоторыми этнографами объединяются с ними, но в наши дни, как правило, считают себя отдельной от рома группой. Из группы рома наиболее близки к цыганам в Польше, Прибалтике, Белоруссии, России.

Несмотря на то, что синти и мануш до недавнего времени вели преимущественно кочевой образ жизни, на сегодняшний день настоящих кочевников в их среде мало. Вероисповедание: протестантизм (обычно евангелисты), католицизм. Средний образовательный уровень традиционно низкий.

Говорят на собственном диалекте, именуемом синти, который в свою очередь делится ещё на немалое количество диалектов, с сильным лексическим влиянием государственных языков Европы.

На территории Швейцарии синти активно взаимодействуют с енишами — этнокультурной группой, происходящей от немецкоязычных бродяг, отмечают с ними общие праздники, образовали вместе с ними единую организацию для представительства общих интересов перед властями.

Культура 

Цыгане-мануш считают своей национальной музыкой джаз-мануш («цыганский джаз»), он появился менее ста лет назад. Таким образом, можно говорить, что своя художественная культура цыган-синти достаточно молода.

Национальным музыкальным инструментом цыган-синти долгое время была малая арфа.

Женский костюм цыган-синти в XVIII—XIX веках был примечателен: он отличался очень короткими юбками (до колена) и подоткнутыми фартуками. Его дополняли лиф на шнуровке, как у немецких крестьянок, свободная рубашка и немецкий женский чепец, надеваемый зачастую в отличной от коренного населения манере. На некоторых картинах того времени цыганки изображаются с красной лентой на голове. Ходить было принято босиком. Детей цыганки привязывали к спине.

Традиционными занятиями немецких цыган-синти были исполнение музыки, гадание, мелкая торговля, попрошайничество. Некоторое время в их число также входила военная служба.

Теории происхождения названия 
Происхождение названия «синти» неясно, по этому поводу имеется две теории.

Первая основана на сходстве с топонимом Синд (и названием жителей, Синдхи), области, на которую лингвистические и этнографические доказательства указывают как на вероятное место происхождения цыган на Юго-Востоке современного Пакистана.

Вторая производит название от одного из цыганских вожаков, Синделы.

Обе теории в полной мере соответствуют цыганскому менталитету (склонности называть свою этническую группу или клан по месту происхождения или имени основателя), и поэтому ни у одной пока нет приоритета.

Литература 
 Walter Winter, Struan Robertson (Translator) Winter Time: Memoirs of a German who Survived Auschwitz Hertfordshire Publications, (2004), ISBN 1-902806-38-7
 Reviewed by Emma Brockes «We had the same pain» in The Guardian November 29, 2004
 https://web.archive.org/web/20080228135923/http://ftp.osi.hu/euaccession/2002_m_germany.pdf

Ссылки 
 История цыган. Новый взгляд
 Фотографии цыган Западной Европы
 Накануне катастрофы
 Уничтожение цыган в Центральной и Восточной Европе
 Европейские цыгане обвинили власти ЕС в дискриминации
 Пятый Всемирный Конгресс Цыган в Праге
 Цыгане. Неизвестный геноцид
 Многонациональный Петербург. Цыгане
 Антология поэзии цыган рома и синти Италии (итальянский)

Цыганские этнические группы
Статьи с этническими списками